Ко́нни А́ндерссон (, родился 28 декабря 1939 года, Алингсос, лен Эльвсборг (ныне в лене Вестра-Гёталанд) — шведский автогонщик, чемпион шведской Формулы-3 1972 и 1974 годов, принимал участие в пяти гран-при Формулы-1. За два сезона (— лишь раз смог пробиться сквозь сито квалификации, но до финиша так и не добрался.

Биография 
Помимо юношеских выступлений в мотокроссе, до определённого момента Конни гонками не занимался вовсе — на это банально не хватало времени, нужно было заботиться о семье, а также помогать отцу в его автомобильном бизнесе. Но после визита в школу гоночного мастерства он увлёкся автогонками и вскоре принял участие в соревнованиях Формулы-Vee. Несколько лет торговли подержанными автомобилями позволили скопить достаточно денег, на которые Андерссон приобрёл автомобиль Brabham BT21, пригодный для выступления в Формуле-3. Участие в шведском чемпионате данного класса, начавшееся в 1970 году, продлилось необычно долго — аж до 1976 года. За это время он успел дважды стать чемпионом, в 1972 и 1974 годах, а в 1973 и 1975 становился вторым. Конни стал до такой степени завсегдатаем шведской Формулы-3, что на него стали ориентироваться при оценке способностей новичков. Продвижению вперёд мешало отсутствие финансов, а также нежелание самого гонщика забросить все дела ради гонок.

В 1975 году ему удалось найти спонсора, готового оплатить его участие в европейском чемпионате всё той же Формулы-3. В первых же гонках он вышел на первые роли — например, он победил в Монте-Карло, но из-за фальстарта был наказан штрафом в минуту. Следует заметить, что его преимущество было настолько велико, что даже с таким штрафом он был классифицирован четвёртым. Позднее он победил в шведском этапе европейского чемпионата, но уступил титул Ларри Перкинсу в самом конце сезона. Параллельно Конни продолжал соревноваться в национальном чемпионате. Следующий, 1976 сезон принёс шведу четыре победы на этапах Чемпионата Европы, но титул от него вновь ускользнул — на этот раз к Риккардо Патрезе.

Успехи Андерссона ещё в 1975 году привлекли к нему внимание Джона Сертиса — он пригласил шведа на короткие тесты в Гудвуде. Заключить контракт на полный сезон, тем не менее, не удалось — особых талантов Конни не показывал, да и возраст в 36 лет для дебютанта был великоват. И всё же, Сёртис предоставил ему место в автомобиле своей команды — на Гран-при Нидерландов 1976 года он вышел на старт. Квалификацию он закончил на последнем месте, проиграв не так и много — 0,3 секунды ближайшему сопернику и всего лишь 3,4 секунды обладателю поула. В гонке же продержался он недолго — только до девятого круга, после чего старенький мотор его автомобиля сломался.

Произведённые на волне текущих успехов в Ф-3 поиски места на следующий сезон не увенчались успехом — так, Хескет вместо Андерссона взял Эктора Ребаке. Причиной были большей частью финансовые сложности — у всех теоретически готовых принять шведа команд с деньгами было совсем плохо, а спонсоров, желающих его поддержать, не находилось. Все же, в середине сезона освободилось место в BRM — давнишний соперник по Ф-3 Ларри Перкинс расторг отношения с командой, недовольный как коллективом вообще, так и автомобилем в частности. Андерссону австралиец также советовал не связываться с этой британской командой, но на закате карьеры шведу годилась любая возможность принять участие в Формуле-1.

На первом этапе в Испании автомобиль сломался почти сразу после начала тренировок. Второй день также не дал возможности попрактиковаться — заклинило коробку передач. Квалификацию он, соответственно, не прошёл. Следующий же этап в Монако и вовсе кончился не начавшись — организаторы просто не приняли заявку от команды. В Бельгии Конни спалил два мотора, но почти дотянулся до стартового поля — не хватило всего 0,8 секунды. Попутно он опередил фаворита местных болельщиков Бернара де Дривера и того самого Ребаке, занявшего место в Хескете. На своём этапе в Швеции проблемы с моторами продолжились — один растерял все масло, второй заклинило. Команда привезла на самолёте ещё один двигатель, но и он не помог — проблемы с подачей масла никуда не делись и пройти квалификацию вновь не удалось. То же самое случилось и во Франции.

Проблемы с двигателем в принципе не позволяли команде за что-либо бороться. Как отмечал сам Конни:

У нас нет возможности работать над шасси и улучшать автомобиль — каждый раз мешают проблемы с двигателем. Нельзя работать над настройками шасси, если двигатель сгорел…

Видя отсутствие как результатов, так и перспектив к их улучшению, Конни предпочёл прекратить платежи и покинул команду, закончив вместе с тем и собственную карьеру. Пришедшие ему на замену Гай Эдвардс и Тедди Пилетт тоже не смогли ничего предпринять.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
! 
! Team Surtees
! Surtees  TS19
! Ford Cosworth  DFV 3,0 V8
! 

!|

|-
! 
! Rotary Watches  Stanley BRM
! BRM  P207
! BRM P202  3,0 V12
! 

|}

Литература

Ссылки 
 
 

Родившиеся 28 декабря
Родившиеся в 1939 году
Родившиеся в Алингсосе
Автогонщики Швеции
Пилоты Формулы-1 из Швеции
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков